2 miejscowości w Polsce: 
 Pepłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Pepłowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bodzanów